Az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon a női 200 méteres gyorsúszás versenyeit augusztus 22-én tartották. A versenyszámban 26-an indultak. A győztes az NDK-beli Kornelia Ender lett, aki a döntőben világcsúcsot úszott. A magyar induló Pelle Judit országos csúccsal a 13., Schäffer Zsuzsa a 23. helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 

1974-es úszó-Európa-bajnokság